Miejscowości w USA:
 Flemington – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Liberty
 Flemington – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Flemington – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Flemington – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Flemington – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Flemington (ang. Flemington Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk